Ronhac  o Rognac  és un municipi francès al departament de les Boques del Roine de la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 11.631 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de les Boques del Roine